20-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2008/09 — турнир среди 11 клубов Высшей лиги.

Чемпионом во 2-й раз стала столичная «ВИТ Джорджия», опередившая на 6 очков серебряного призёра — тбилисское «Динамо». Третье место занял «Олимпи» (Рустави). Самая крупная победа: «Динамо» (Тбилиси) — «Боржоми» — 12:0.

Итоговая таблица

Участники

См. также 
 Чемпионат Грузии по футболу 2009-2010
 Кубок Грузии по футболу
 Чемпионат Грузии по Футболу

Ссылки 
 Georgian Football Federation 
 Georgian Professional Football League 
 Season on soccerway

2008/2009
Спорт в Грузии в 2008 году
Спорт в Грузии в 2009 году
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009